Dunn steht für:
 Dunn (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dunn (Bischof) († 747), Bischof von Rochester
 Dunn Engineering, US-amerikanischer Chassis-Hersteller im Rennwagenbau
 Dunn Motor Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte
 Dunn (Alabama)
 Dunn (Arkansas)
 Dunn (Georgia)
 Dunn (Illinois)
 Dunn (Indiana)
 Dunn (Kalifornien)
 Dunn (Louisiana)
 Dunn (Missouri)
 Dunn (North Carolina)
 Dunn (Texas)
 Dunn (Town, Dane County), Town(ship) in Wisconsin
 Dunn (Town, Dunn County), Town(ship) in Wisconsin
 Dunn Brook, New York
 Dunn Corner, Rhode Island
 Dunn Crossroads, North Carolina
 Dunn Loring Woods, Virginia
 Dunn Loring, Virginia
 Dunn Mill, Indiana

geografische Objekte
 Dunn-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Dunn Spur, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte
 Dunn Commercial Historic District, in Dunn, North Carolina, ID-Nr. 09000702
 Dunn County Courthouse, in Manning, North Dakota, ID-Nr. 86000620
 Dunn Gardens, in Seattle, Washington, ID-Nr. 94001435
 Dunn Ranch, Novillo Line Camp, in Corpus Christi, Texas, ID-Nr. 74000277
 Dunn-Binnall House & Farmstead, in American Fork, Utah, ID-Nr. 09001294
 Dunn-Ross Farm, in Charlotte, North Carolina, ID-Nr. 90002183
 Dunn's Resort, in Pelican Rapids, Minnesota, ID-Nr. 84004138
 Dunn-Watkins House, in Lancaster, Kentucky, ID-Nr. 85001283

Siehe auch:
 Dun (Begriffsklärung)
 Dunn County
 Dunn Island
 Dunn Township
 Dunne
 Dunns